Plaats in Indonesië
 Triwarno (Banyu Urip), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Triwarno (Kutowinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java